Phascolarctos yorkensis — вид вымерших двурезцовых сумчатых. Известен по немногочисленным находкам ископаемых останков (первым был обнаружен фрагмент нижней челюсти). Самый крупный известный науке представитель семейства коаловых. Представители вида с верхнего миоцена до нижнего плиоцена или плейстоцена обитали на полуострове Йорк и в Южной Австралии. В плейстоцене разнообразие сходных видов сократилось с шести до четырёх, однако данный продолжал ещё существовать. Первоначально Пледж выделил этот вид в отдельный род Cundokoala, в 1999 году Блэк и другие пересмотрели систематику вида, переместив его в род коал (Phascolarctos).

Примечания

Литература 
 Long John A., Archer Michael. Prehistoric mammals of Australia and New Guinea: one hundred million years of evolution. — UNSW Press, 2002. — P. 82 — 244 p. — ISBN 0868404357.
 Paleontology in Ecology and Conservation / Julien Louys (editor). — Springer, 2012. — P. 178—180. — ISBN 978-3-642-25037-8.

†
Вымершие двурезцовые сумчатые
Млекопитающие неогена
Млекопитающие плейстоцена
Ископаемая фауна Австралии
Фоссилии, описанные в 1992 году